Niemcy:
 Flacht – dzielnica gminy Weissach w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Böblingen
 Flacht – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn